

Persone 
Antonio Galdo – giornalista italiano, direttore de L'Indipendente
Gian Pietro Giusso del Galdo – naturalista italiano

Località
Galdo – contrada di Lauria (PZ) in cui sono ubicati la zona industriale e l'uscita Lauria Sud dell'Autostrada A2 (Italia).
Montegaldo – contrada di Lauria (PZ)
Galdo – frazione di Campagna (SA)
Galdo – frazione di Pollica (SA)
Galdo degli Alburni (o Galdo) – comune soppresso, oggi frazione di Sicignano degli Alburni (SA)
Galdo di Carifi – frazione di Mercato San Severino (SA)
Piazza del Galdo – frazione di Mercato San Severino (SA)
San Bartolomeo in Galdo – comune italiano della provincia di Benevento
San Giovanni in Galdo – comune italiano della provincia di Campobasso

Altro 
Stazione di Galdo – Stazione ferroviaria sulla linea Sicignano-Lagonegro
Stazione di Galdo (Lauria) – Stazione ferroviaria sulla linea Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese

Pagine correlate 
Galdi